Tenisowy turniej WTA Porsche Tennis Grand Prix 2009 odbywa się w dniach 27 - 3 maja 2009 w niemieckim Stuttgarcie, na kortach ziemnych. Pierwszy raz w historii rozgrywek WTA turniej jest rozgrywany na kortach ziemnych w hali. Pula nagród wynosi 700 000 dolarów amerykańskich.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009